Чалапко Віктор Анатолійович (1971—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чалапко Іван Архипович (1932 — після 1997) — заслужений вчитель УРСР, відмінник народної освіти.